Оразбаков — киргизская фамилия. Известные носители:

 Оразбаков, Галым Избасарович (род. 1964) — киргизский государственный деятель, дипломат.
 Орозбаков, Сагымбай (1867—1930) — выдающийся манасчи, сказитель киргизского эпоса «Манас».